Сан Хуан де Минас има више значења:

 Сан Хуан де Минас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан де Минас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику